Termenul „Stevenson” se poate referi la:

Nume de persoane
Adlai Stevenson
Charles Leslie Stevenson
George Stevenson
Robert Louis Stevenson
Struan Stevenson
Teófilo Stevenson
Denumiri geografice
Stevenson, Washington, oraș din SUA

Vezi și 
Stephenson